Het seizoen 1983/84 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 3 september 1983 en eindigde op 3 mei 1984. De competitie werd gewonnen door K. Sint-Niklase SK.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KSK Tongeren 
 KFC Winterslag

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen in Derde Klasse A)
 K. Wuustwezel FC (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (kampioen)
 Racing Jet de Bruxelles (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Wuustwezel FC 
 RAA Louviéroise

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2